Missouri – stato degli USA
 Missouri – fiume che scorre attraverso lo stato omonimo
 Missouri – gruppo di amerindi dello stato omonimo
 Missouri (The Missouri Breaks) – film del 1976 diretto da Arthur Penn
CSS Missouri – l'ultima corazzata confederata a prestare servizio attivo nella Guerra di Secessione.
 USS Missouri (BB-11) – nave da battaglia classe Maine varata nel 1901
 USS Missouri (BB-63) – nave da battaglia classe Iowa varata nel 1944

Altri progetti